Подольское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Подольское сельское поселение — с 1 января 2006 по 9 апреля 2009 существовало в составе Устюженского района. Вошло в состав Никифоровского сельского поселения.
 Подольское сельское поселение — входит в Красносельский район Костромской области